Алексей Валерьевич Белов () — экс-российский хоккеист, вратарь.

Карьера 
Алексей Белов родился 9 декабря 1986 года в городе Омске.

Вратарь успел поиграть во многих клубах и даже защищать ворота сборной России по хоккею на Универсиаде-2009 (провел на турнире 5 матчей). За свою карьеру успел поиграть на разном уровне - Суперлиге (ныне КХЛ) и ВХЛ. В Суперлиге Алексей суммарно провел всего 10 встреч за тольяттинскую «Ладу» в сезоне 2007/08. Играл в челябинском «Мечеле» и в саратовском «Кристалле». В 2009—2013 годах в течение четырёх сезонов защищал цвета курганского ХК «Зауралье», сыграв за клуб 133 игры. 7 мая 2013 года вернулся в тольяттинскую «Ладу». С 8 ноября по 12 декабря 2014 года выступал за Казцинк-Торпедо.

В настоящее время является тренером ДЮСШ "Лада" (Тольятти).

Статистика

Клубная

Международная

Ссылки 
 Статистика Алексей Белова

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккейные вратари
Игроки ХК ЦСК ВВС
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Ладья»
Игроки ХК «Челмет»
Игроки ХК «Кристалл» Саратов
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Спортсмены Тольятти